L'Open des Pays-Bas masculin 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 16 au  à Rotterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card Dylan Bennett. 

Cameron Pilley, finaliste malheureux les deux années précédentes, remporte le titre en s'imposant face à Laurens Jan Anjema.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas féminin de squash 2010
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2010
Sport en novembre 2010
Compétition de squash à Rotterdam